Алекса́ндр Алексе́евич Андре́ев (1868—1913) — земский врач, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Самарской губернии.

Биография 
Русский, православный. Учился на медицинском факультете Петербургского университета, но вскоре после 1 марта 1887 года («второго 1-го марта») вместе со многими другими студентами был исключен за участие в студенческих волнениях. Окончил Юрьевский университет в 1893 году, получил звание лекаря. Защитил докторскую диссертацию в петербургской Медико-хирургической академии, получил звание доктор медицины. Начал работу уездным земским врачом Бугульминского уезда Самарской губернии. Стал членом уездной земской управы.

26 марта 1906 года был Андреев был избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Самарского губернского избирательного собрания. После этого был арестован. Выпущен из тюрьмы за 3 дня до открытия Первой Государственной Думы. Входил в Трудовую группу. Член Комиссии о гражданском равенстве. Подписал заявления: «О гражданском равенстве», «О порядке занятий Государственной Думы», «Об образовании местных аграрных комитетов». Организовал в Бугульминском уезде комитет Трудовой группы.

За подписание «Выборгского воззвания» приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав. Поддерживал связи с Трудовой группой после роспуска Государственной думы II созыва.

Умер в 1913 году.

Литература 
 Андреев Александр Алексеевич
 АНДРЕЕВ Александр Алексеевич
 Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 284.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906.
 Колесниченко Д. А. Состав трудовой группы в I и II Государственных думах: Сводная таблица членов фракции. М., 1988. С. 60-63.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 27. Лист 10, 11; Фонд 1327. Опись 1.1905 г. Дело 141. Лист 28 оборот.
 С. Венгеров, Список. — Новый энциклоп. словарь т. XIV, приложение (Список чл. Госуд. Думы всех созывов).
 Медицинский список. // К 10-летию 1-й Государственной Думы. П., 1916., с. 208.
 Выборгский процесс. П., 1908, с. 7, 16, 22, 183.

Примечания 

Медики Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Земские врачи
Трудовая группа
Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета